Дуплинастая — река в России, течёт по территории Усть-Цилемского района Республики Коми. Устье реки находится в 10 км по левому берегу Савосары. Длина реки составляет 16 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от водомерного поста Усть-Цильма и до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков Печоры ниже впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

Код объекта в государственном водном реестре — 03050300212103000079721.

Примечания 

Бассейн Мылы (притока Цильмы)
Реки Усть-Цилемского района